John de Ros ist der Name folgender Personen:

* John de Ros, 1. Baron Ros († 1338), englischer Adliger und Admiral
 John de Ros, 5. Baron de Ros (um 1365–1394), englischer Adliger und Politiker
 John de Ros, 7. Baron de Ros (1396–1421), englischer Adliger und Soldat